Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984